Ваболе ( — жук):

Топонимы
 Ваболе — река в Вараклянском крае.
 Ваболе — населённый пункт в Даугавпилсском крае, административный центр Вабольской волости.
 Ваболе — железнодорожная станция на линии Рига—Даугавпилс.

Персоналии
 Ваболе, Клара Рудольфовна (1937) — латвийская актриса театра и кино, спортсменка.